Avon Viaduct ist der Name folgender denkmalgeschützter Brücken in Schottland:

 Avon Viaduct (Bo’ness)
 Avon Viaduct (Broxburn)
 Avon Viaduct (Hamilton)
 Avon Viaduct (Linlithgow)
 Avon Viaduct (Westfield)